Средние Адам-Учи () — заброшенная деревня в Граховском районе Удмуртии, на реке Адамка.

История 
До 1921 года деревня входила в состав Граховской волости Елабужского уезда (с 1921 года — Можгинского уезда). С 1924 по 1954 годы деревня входила в состав Русско-Адам-Учинского сельсовета. В 1954 году Русско-Адам-Учинский сельсовет был ликвидирован и входившие в него деревни присоединены к Граховскому сельсовету.

Указом Президиума Верховного Совета УАССР от 21 ноября 1985 года деревня Средние Адам-Учи Граховского сельсовета была исключена с учёта.

Примечания 

Исчезнувшие населённые пункты Граховского района